Choro puede referirse a:
 Amanita cesarias, un hongo comestible de la región de Intibuca, Honduras.
 Choro, un género musical popular de Brasil.
 Algunos moluscos de la familia Mytilidae, también conocidos como mejillones.
 A la Vulva, uso malsonante existente en Chile.
 Choro, un personaje popular en Chile.
 Un ladrón, por una tomada del idioma romaní y usada en diversos países hispanohablantes.
 Un charlatán, en México.